Małaszewicze
 Małaszewicze (gromada)
 Małaszewicze (stacja kolejowa)
 Małaszewicze Duże
 Małaszewicze Małe
 Małaszewicze Południowe